Glutamat monosòdic, sal de l'àcid glutàmic usada com a additiu alimentari
 Geostationary Meteorological Satellite, sistema de satèl·lits meteorològics del Japó